Genesius van Rome, 3e-eeuws heilige
 Genesius van Arles, 3e-eeuws heilige
 Koninklijke Toneelkring Sint-Genesius